Davis Cup 2009 var den 98:e upplagan av tennisvärldens mest betydelsefulla lagtävling för herrar, Davis Cup. Spanien vann turneringen för andra året i rad, i finalen fick Tjeckien stryk med 0-5 i Barcelona. 16 landslag deltog i elitdivisionen och ett hundratal i lägre divisioner.

Mot Davis Cup ägde en demonstration rum med en uppmaning om att stoppa matchen mellan Sverige och Israel.

Elitdivisionen

Deltagande lag

Lottning

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Lottning

Tennisturneringar 2009
2009